Гнатенко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Гнатенко, Григорий Иванович (1914-1986) — Герой Советского Союза, командир 6-го дивизиона СКА Черноморского флота, капитан 1 ранга.
 Гнатенко, Илья Григорьевич (1859-?) — русский и малорусский государственный деятель, депутат Государственной думы I созыва от Подольской губернии.